Рауль Хаусман (нем. Raoul Hausmann, * 12 июля 1886г. Вена; † 1 февраля 1971 г. Лимож) — австрийский и немецкий художник и теоретик искусства, один из основоположников дадаизма.

Жизнь и творчество 
Родился в семье художника Виктора Хаусмана и его супруги Ирен. В возрасте 14 лет мальчик вместе с семьёй переезжает в Берлин. В этом же возрасте берёт первые уроки рисунка у своего отца. Ранние работы Р. Хаусмана публикуются в таких печатных изданиях, как журналы Der Sturm и Die Aktion. Художник в этот период находится под влиянием  таких течений, как футуризм и экспрессионизм. С 1917 года художник живёт и работает совместно с Ханной Хёх (расстались в январе 1921 года). В 1918-1922 годы Рауль Хаусман примыкает к дадаистскому движению в Берлине и становится его одним из известнейших представителей. В 1919 году он открывает журнал Der Dada; до 1920 года из печати вышли три номера этого художественного журнала. В том же, 1920 году Хаусман, вместе с художниками-карикатуристами Георгом Грошем и Джоном Хартфилдом, становится соучредителем Первой международной дада-выставки в Берлине и, вместе с Ханной Хёх и Куртом Швиттерсом, совершает поездку в Прагу. Поездка носила название «Мерц-анти-дада-презентизм-турне» (Merz-Antidada-PRÉsentismus-Tournee) и являлась реакцией на политические разногласия и разброд внутри дадаистского движения в Берлине. После того, как Хаусман расстался с Ханной Хёх он, с 1922 года более не занимается живописью и далее работает с фотографией и поэзией. 

Начиная с 1931 года Рауль Хаусман систематически пишет статьи для издаваемого Францем Юнгом и Харро Шульце-Бойзеном журнала Противник (Der Gegner). В 1933 году, с приходом в Германии к власти национал-социалистов, художник вынужден эмигрировать. Произведения Хаусмана нацистами были причислены к так называемому «Дегенеративному искусству». Он живёт и работает попеременно на Ибице, в Цюрихе, в Праге, и позднее - в Париже. Во время немецкой оккупации Парижа Хаусман бежит в южную Францию, которая не была занята немецкими войсками. С 1944 года и до своей кончины в 1971 году художник проживает во французском Лиможе. Скончался в возрасте 84 лет от гепатита. Творческое наследие и коллекции Рауля Хаусмана хранятся в Музее современного искусства, в замке Рошешуар (Musée Départemental d'Art Contemporain Rochechouart). 

Область творческих интересов Рауля Хаусмана вмещала самые разнообразные виды искусства — живопись, пластику, графику, коллаж, теоретические письменные работы (например, «Манифест дадаизма»). Он является — наряду со своей подругой Ханной Хёх — одним из основоположников фото-коллажа. К этой области искусства Хаусман обращается во время Первой мировой войны, когда он отошёл от увлечения экспрессионизмом. Вместе со своим другом, художником Куртом Швиттерсом, экспериментирует с голосовой записью стихотворений и с типографическими работами. В 1926 году, во время пребывания на острове Ибица, Хаусман начинает писать роман Гиле (Hyle). После окончания Второй мировой войны мастер занят как живописец, фотограф и писатель. Участник многочисленных художественных форумов как представитель и интерпретатор дадаизма, в том числе и выставок современного искусства documenta в Касселе.

Сочинения (избранное) 
 Hurra! Hurra! Hurra! Zwölf Satiren. (Ура! Ура! Ура! Двенадцать сатир) Malik, Berlin 1921.
 Hyle. Ein Traumsein in Spanien. (Гиле. Мечтания об Испании) Neuausgabe, Belleville, München 2006, ISBN 978-3-936298-03-1. 
 Hans/Jean Arp. (Ганс/Жан Арп) Belleville, München 2008, ISBN 978-3-936298-70-3.
 Karl Riha, Günter Kämpf (изд.): Raoul Hausmann: Am Anfang war Dada. (Рауль Хаусман: Вначале была Дада) Anabas, Gießen 1992, ISBN 3-87038-166-3. 
 Michael Erlhoff (изд.): Texte bis 1933, Band 1. Bilanz der Feierlichkeit. (Тексты до 1933 года, том 1, Баланс празднований), Edition Text und Kritik, München 1982, ISBN 978-3-88377-092-5.
 Michael Erlhoff (изд.): Texte bis 1933, Band 2. Sieg Triumph Taback mit Bohnen. (Тексты до 1933 года, том 2, Победа, триумф, табак с бобами) Edition Text und Kritik, München 1982, ISBN 978-3-88377-113-7.
 Karl Riha (изд.): Tatü Dada – Dada und nochmals Dada bis heute (Aufsätze und Dokumente) (Тату Дада - дада и ещё раз дада по сегодня, записки и документы) . Wolke, Hofheim 1987, ISBN 978-3-923997-19-0.
 Geist im Handumdrehen – Dadasophische Poesie. (Дух в повороте ладони - дадасофическая поэзия) Edition Nautilus, Hamburg 1989, ISBN 978-3-89401-163-5.
 Eva Züchner (изд.): Scharfrichter der bürgerlichen Seele: Raoul Hausmann in Berlin 1900–1933. Unveröffentlichte Briefe, Texte, Dokumente aus den Künstler-Archiven der Berlinischen Galerie. (Палач бюргерской души:  Рауль Хаусман в Берлине 1900-1933. Неопубликованные письма, тексты, документы из архива художника в Берлинской галереи) Hatje, Ostfildern 1998, ISBN 3-7757-0549-X.
 Raoul Hausmann: Umbruch. (Перелом), Haymon, Innsbruck 2001, ISBN 978-3-85218-255-1.
 Hans Arp, Raoul Hausmann, Kurt Schwitters: Dada Antidada Merz. (Ганс Арп, Рауль Хаусман, Курт Швиттерс: Дада Антидада Мерц) Audio-CD. Hörsturz Booksound, ISBN 978-3-934847-16-3.
 Arndt Niebisch (изд.):  Dada-Wissenschaft. Wissenschaftliche und technische Schriften. (Наука Дада. Научные и технические записки) FUNDUS Band 19. Philo Fine Arts, Hamburg 2012, ISBN 978-3-86572-657-5. 
 Raoul Hausmann: Photographisches Sehen. Schriften zur Photographie 1921-1968 (фотографическое видение.  Записки по фотографии 1921-1968) Wilhelm Fink, Paderborn 2016, ISBN 978-3-7705-5979-4.
Хаусман Р. По мнению Дадасофа: Статьи об искусстве. 1918–1970 / Сост., хроника и коммент. К. Дудакова-Кашуро. М.: Гилея, 2016, ISBN 978-5-87987-117-3.

Литература 
 Hildegrund Amanshauser, Monika Faber (изд.): Gegen den kalten Blick der Welt. Raoul Hausmann – Fotografien 1927–1933. Ausstellungskatalog. Schriftenreihe des Österreichischen Fotoarchivs 3 u. 4, Wien 1986, (ohne ISBN).
 Riccardo Bavaj: Gegen den Bürger, für das (Er-)Leben. Raoul Hausmann und der Berliner Dadaismus gegen die „Weimarische Lebensauffassung“. в: German Studies Review. 31 (2008), S. 513–536.
 Kurt Bartsch, Adelheid Koch: Dossier 10: Raoul Hausmann. Droschl, Graz/Wien 1996, ISBN 3-85420-433-7.
 Kurt Bartsch, Ralf Burmeister, Adelheid Koch-Didier, Stefan Schwar: Raoul Hausmann (1886–1971). Werkverzeichnis – Biografie – Bibliografie. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2012, ISBN 978-3-7728-2239-1.
 Hanne Bergius: Das Lachen Dadas. Die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen. Anabas-Verlag, Gießen 1989, ISBN 978-3-8703-8141-7.
 Hanne Bergius: Montage und Metamechanik. Dada Berlin – Ästhetik von Polaritäten (mit Rekonstruktion der Ersten Internationalen Dada-Messe und Dada-Chronologie), Gebr. Mann Verlag, Berlin 2000, ISBN 978-3-7861-1525-0.
 Hanne Bergius: Dada Triumphs! Dada Berlin, 1917-1923. Artistry of Polarities. Montages – Metamechanics – Manifestations. Übersetzt v. Brigitte Pichon. Vol. V. of the ten editions of Crisis and the Arts. The History of Dada, hrsg. v. Stephen Foster, New Haven, Conn. u. a., Thomson/ Gale 2003, ISBN 978-0-816173-55-6.
 Cornelia Frenkel: Raoul Hausmann: Künstler, Forscher, Philosoph. Röhrig 1996, St. Ingbert, ISBN 3-86110-095-9.
 Michael Erlhoff: Raoul Hausmann, Dadasoph: Versuch einer Politisierung der Ästhetik. Verlag Zweitschrift, Hannover 1982, ISBN 3-923573-00-6.
 Andreas Haus: Raoul Hausmann: Kamerafotografien 1927–1957. Schirmer/Mosel, München 1979, ISBN 3-921375-40-1.

Примечания

Ссылки 
 Изображения работ
 Raoul Hausmann (DADA Companion)

Писатели по алфавиту
Художники Германии
Художники Австрии
Художники выставки «Дегенеративное искусство»
Писатели Германии
Поэты Германии
Фотографы Германии
Дадаизм
Иммигрировавшие во Францию из Германии
Умершие от гепатита